Rockaholic е девети студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. В албума вокалист е Робърт Мейсън, който е трети за групата и заменя Джени Лейн през 2008 г. Той се завръща за турне с групата до края на годината, но отново се разделя с тях. Rockaholic заема 22-ро място в Billboard Top Hard Rock Albums.

Състав 
 Робърт Мейсън – вокали
 Ерик Търнър – китара, бек вокали
 Джери Диксън – бас, бек вокали
 Джоуи Алън – китара, бек вокали
 Стивън Суийт – барабани, бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 2011 година